Autocles, comandant atenenc
 Autocles, polític atenenc